Eiersdorf ist der Name folgender Orte:

 Eiersdorf (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Eiersdorf (Gemeinde Poggersdorf), Ortschaft von Poggersdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten